Csehország
 Jaroměřice, település a Svitavyi járásban
 Jaroměřice nad Rokytnou, település a Třebíči járásban